Plusieurs villes ou communes  françaises ont possédé une place du Maréchal-Pétain, du nom du chef militaire français Philippe Pétain, notamment lorsque celui-ci arriva au pouvoir, en 1940 à la tête de l'État français (régime de Vichy). Elles furent renommées à la Libération. 

 Aix-en-Provence, place de la Rotonde, baptisée Place du Maréchal-Pétain sous le régime de Vichy,
 Aix-les-Bains, place Maurice-Mollard : baptisée place du Maréchal-Pétain par délibération du conseil municipal du ,
 Aulnay-sous-Bois, place de la République, de 1941 à 1944 ;
 Béthune, la Grand-Place : baptisée place du Maréchal-Pétain après la Première Guerre mondiale, débaptisée le ,
 Dijon, place de la Libération : anciennement place d'Armes, elle fut  baptisée Place du Maréchal-Pétain en 1941 lors de l'Occupation et rebaptisée de son nom actuel en 1944,
 Lyon, place du Maréchal-Lyautey aurait dû être rebaptisée place du Maréchal-Pétain en 1941 mais le maréchal s'y opposa. Selon d'autres sources, c'est la place Bellecour qui aurait dû ou aurait été baptisée ainsi ;
 Montauban. La place sera renommé place des Martyrs ;
 Maurs, place Griffoul (Grande Fontaine) ;
 Rennes, place de la Mairie : baptisée place du Maréchal-Pétain du  au  ;
 Sablé-sur-Sarthe, place de la Mairie ;
 Saint-Denis de la Réunion, place Sarda-Garriga : anciennement esplanade du Barachois, baptisée esplanade Maréchal-Pétain le , et rebaptisée le  de son nom actuel,
 Tours, place Jean-Jaurès : baptisée place du Maréchal-Pétain en 1941,
 Villeurbanne, place Lazare-Goujon : baptisée place du Maréchal-Pétain le , rebaptisée place de la Libération en 1946 avant de prendre son nom actuel en 1966.

Voir aussi

Notes et références 

Philippe Pétain